Isla San Luis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla San Luis, Baja California, 
 Isla San Luis, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar